Murphy Island peut faire référence à :
 Murphy Island, une île en Caroline du Sud ;
 Murphy Island, une île de la rivière Platte, au Nebraska ;
 , une île en Pennsylvanie.
 Murphy Island, une île de l’État de Peleliu aux Palaos.